verscheidene theaters in Italië gewijd aan Giuseppe Verdi:
Teatro Giuseppe Verdi in Brindisi
Teatro Giuseppe Verdi in Busseto
Teatro Giuseppe Verdi in Cesena
Teatro Giuseppe Verdi in Florence
Teatro Verdi in Milaan, ook bekend als Teatro del Buratto
Teatro Verdi in Montecatini Terme
Teatro Giuseppe Verdi in Padua
Teatro Giuseppe Verdi in Pisa
Teatro Verdi in Poggibonsi
Teatro Giuseppe Verdi in Pollenza
Teatro Giuseppe Verdi in Salerno
Teatro comunale Giuseppe Verdi in San Severo
Teatro Verdi in Santa Croce sull'Arno
Teatro Giuseppe Verdi in Sassari
Teatro lirico Giuseppe Verdi in Triëst